Firefly (DC Comics), een superschurk uit de strips van DC Comics
 Firefly (luchtvaartmaatschappij), een Maleisische luchtvaartmaatschappij
 Firefly (televisieserie), een Amerikaanse sciencefictiontelevisieserie
 Firefly Media Server, een opensource-mediaserver voor de Roku SoundBridge en iTunes
 Sherman Firefly, een Britse versie van de Amerikaanse M4 Sherman-tank
 Firefly (label), een Amerikaanse platenmaatschappij
 Firefly (band), een soulband
 Firefly (Caesar), een single uit 1996
 Firefly (Uriah Heep), een muziekalbum van de rockband Uriah Heep
 Firefly (Christina Metaxa), de Cypriotische inzending voor het Eurovisiesongfestival van 2009
 Firefly (zeilboot), een eenpersoonszeilboot en voormalige olympische zeilklasse
 Firefly Aerospace, een ruimtelanceerbedrijf